

Гілбоа — місто, штат Нью-Йорк.
 Гілбоа — селище, штат Огайо.

— регіональна рада на півночі Ізраїлю, разтошована на пагорбах гіського хребта Гільбоа.
 Гільбоа ( Гільбоа,  гори Гільбоа) — гірський хребет в долині Ізреел.

 Gilboa (гвинтівка) — лінійка автоматичної зброї ізраїльського та ізраїльсько-американського виробництва.